La saison 1994-1995 est la  saison du championnat de Suisse de hockey sur glace. La LNA voit la consécration du EV Zoug en tant que champion de la saison régulière. À l'issue des play-off, le EHC Kloten remporte le titre. Cette saison est également la première en LNA du SC Rapperswil-Jona, qui assure d'ailleurs son maintien en barrages aux dépens du HC Bienne.

Ligue nationale A

Saison régulière

Play-off

Barrage de maintien en LNA 
Le SC Rapperswil-Jona remporte la série 4-2 et le HC Bienne est ainsi relégué en LNB.

Ligue nationale B

Saison régulière

Play-off

Barrage de maintien en LNB 
Le HC Martigny remporte la série 4-3 et le HC Ajoie est ainsi relégué en .

ligue

Juniors Élites

Voir aussi

Références 

1995
Suisse
Suisse
Sport en Suisse en 1994
Sport en Suisse en 1995